Carlos Colón Jr., een Amerikaans professioneel worstelaar
 Carlito (geslacht), een geslacht van spookdiertjes met als enige soort het soendaspookdier